Das Unibet Masters 2016 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 30. bis zum 31. Januar 2016 zum vierten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum zweiten Mal das ArenaMK in Milton Keynes.

Titelverteidiger war Michael van Gerwen, der das Turnier erneut, zum insgesamt zweiten Mal, gewinnen konnte.

Format 
Die Teilnehmer des Turniers waren die aktuellen Top-16-Spieler der Order of Merit. Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus im Achtel- und Viertelfinale war ein best of 19 legs. Im Halbfinale und Finale wurde ein best of 21 legs-Modus gespielt.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Qualifikation 
Für das Masters 2016 waren die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, Stand 3. Januar 2016, nach der Weltmeisterschaft 2016, qualifiziert.

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Sender Sport1 die Veranstaltung. Die Sender ist auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen. Zudem bot Sport1 einen Livestream an.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de,
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
Dartveranstaltung 2016
Dartwettbewerb in Milton Keynes